Bačevci (okręg kolubarski) – wieś w Serbii, w okręgu kolubarskim, w mieście Valjevo
 Bačevci (okręg zlatiborski) – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Bajina Bašta